Lavergne kan syfta på:
 Lavergne, Lot-et-Garonne
 Lavergne, Lot